Cymopterus packardiae är en flockblommig växtart som beskrevs av Arthur John Cronquist. Cymopterus packardiae ingår i släktet Cymopterus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
packardiae